Муцу может означать:
 Муцу — город в японской префектуре Аомори.
 Муцу —  залив на севере острова Хонсю (префектура Аомори)
 Муцу — одна из исторических областей Японии.
 Муцу — сорт яблок
 Муцу — торговое судно, единственный в Японии атомоход.
 Муцу — линейный корабль, находившийся на службе Императорского флота Японии.
 Муцу Мунэмицу — японский дипломат эпохи Мэйдзи.